Die Liste der Juniorenweltmeister im Biathlon listet alle Sieger sowie mit den Zweit- und Drittplatzierten die weiteren Medaillengewinner bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften – gegliedert nach Männern und Frauen, den zwei Altersklassifizierungen Jugend und Junioren und den einzelnen Wettbewerben – auf. Im weiteren Teil werden alle Biathleten, die mindestens viermal Weltmeister waren, aufgelistet.

Ergebnisse

Frauen

Juniorinnen

Einzel (12,5 km)

Sprint (7,5 km)

Verfolgung (10 km)

Staffel (4 × 6 km) 
Bis einschließlich 2019 bestand eine Staffel aus nur drei Läufern.

Mannschaft

Weibliche Jugend

Einzel (10 km)

Sprint (6 km)

Verfolgung (7,5 km)

Staffel (3 × 6 km)

Männer

Junioren

Einzel (15 km)

Sprint (10 km)

Verfolgung (12,5 km)

Staffel (4 × 7,5 km) 
Bis einschließlich 1985 bestand eine Staffel aus nur drei Läufern.

Mannschaft

Männliche Jugend

Einzel (12,5 km)

Sprint (7,5 km)

Verfolgung (10 km)

Staffel (3 × 7,5 km)

Mixed

Junioren

Staffel (4 × 6 km)

Jugend

Staffel (4 × 6 km)

Bestenliste 
Infolge der teilweisen Lücken in den Tabellen zu Staffel- und Mannschaftswertungen in Bezug auf beteiligte Athleten kann diese Auflistung nicht als gesichert beziehungsweise vollständig gelten. (Stand: 5. Februar 2020)

Weblinks 
 Die Podiumsplatzierungen der Herren bei Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften auf biathlon-online.de
 Die Podiumsplatzierungen der Damen bei Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften auf biathlon-online.de

Junioren
!
Juniorenweltmeister
Biathlon